Бой у Гаваны:

 Бой у Гаваны (1806) — сражение 23 августа 1806 года неподалеку от порта Гаваны между испанским фрегатом «Pomona» и двумя британскими фрегатами «Anson» и «Arethusa».
 Бой у Гаваны (1870) — сражение 9 ноября 1870 года у побережья Кубы между французским авизо «Буве» и прусской канонерской лодкой «Метеор».